En Pologne, Żukowo peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Żukowo, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Żukowo, village du powiat de Płock
 Żukowo, village du powiat de Płońsk 

dans la voïvodie de Poméranie
 Żukowo, ville et siège de la gmima de Żukowo
 Żukowo, village du powiat de Chojnice
 Żukowo, village du powiat de Człuchów

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Żukowo, village du powiat de Gryfice
 Żukowo, village du powiat de Sławno 
 Żukowo, village du powiat de Stargard